The Football League 1974-75 var den 76. sæson af The Football League.

First Division

Second Division
	

Sæsoner i The Football League